64-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса

 64-й армейский корпус (Германия)
 64-й резервный корпус (Германия)

Авиационные корпуса

 64-й истребительный авиационный корпус (СССР)